Jersowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jersowka (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Jersowka (Archangelsk, Cholmogory), in der Oblast Archangelsk, Rajon Cholmogory
 Jersowka (Archangelsk, Wilegodsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Wilegodsk
 Jersowka (Kirow), in der Oblast Kirow
 Jersowka (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Jersowka (Nowgorod, Chwoinaja), in der Oblast Nowgorod, Rajon Chwoinaja
 Jersowka (Nowgorod, Okulowka), in der Oblast Nowgorod, Rajon Okulowka
 Jersowka (Perm, Ochansk), in der Region Perm, Rajon Ochansk
 Jersowka (Perm, Tschastyje), in der Region Perm, Rajon Tschastyje
 Jersowka (Samara), in der Oblast Samara
 Jersowka (Swerdlowsk, Alapajewsk), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Alapajewsk
 Jersowka (Swerdlowsk, Irbit), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Irbit
 Jersowka (Swerdlowsk, Kamyschlow), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Kamyschlow
 Jersowka (Swerdlowsk, Turinskaja Sloboda), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Turinskaja Sloboda
 Jersowka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Jersowka (Tula), in der Oblast Tula